Januš ist der Familienname der folgenden Personen:

 Gustav Januš  (* 1939), österreichischer Maler, Dichter und Übersetzer
 Miroslav Januš (* 1972), tschechischer Sportschütze

Siehe auch:

 Janus (BKS)
 János (ungarischer Vorname)
 Janusz (polnischer Vorname)